Camenca (arrondissement), een arrondissement in Transnistrië
 Camenca (stad), de hoofdstad van dit arrondissement